Sezon 2012/2013 to 86 sezon w historii Polonii Warszawa.

Jesień 2012

Przygotowania 
Po zakończeniu poprzedniego sezonu i ogłoszeniu decyzji Józefa Wojciechowskiego o sprzedaży klubu nastąpił poważny odpływ zawodników z klubu. W sumie z klubu odeszło ponad dziesięciu zawodników, w tym wielu podstawowych a losy innych i ich związek z klubem były niepewne nawet w momencie rozpoczęcia przygotowań. Same przygotowania do sezonu rozpoczęto z dużym opóźnieniem w stosunku do innych klubów. Było to związane z przedłużającym się czasem negocjacji i transakcji, do której doszło ostatecznie 16 lipca 2012. Po kilku pierwszych dniach niepewności, nowy właściciel ostatecznie zdecydował o powrocie klubu na ulicę Konwiktorską oraz wyznaczył nowego trenera. Został nim, związany z klubem w poprzednim sezonie jako trener drużyny ME, Piotr Stokowiec.

Nowy trener rozpoczął pracę z drużyną od obozu w Pęcławiu, a pierwszy sparing z drużyną Dolcanu Ząbki rozegrano 27 lipca 2012, zakończony wygraną 3:1.

Od 30 lipca do 8 sierpnia odbyło się kolejne zgrupowanie piłkarzy Polonii w Gutowie Małym, w czasie którego zaplanowano rozegranie sześciu gier kontrolnych.

Testy piłkarzy

Rozegrane sparingi w czasie przygotowań

Przebieg rozgrywek jesiennych 
Sezon rozpoczęto meczem w ramach Pucharu Polski z Miedzią Legnica wygranym 3:1, a pierwszy mecz w Ekstraklasie odbył się 20 sierpnia 2012 z Lechią Gdańsk i zakończył zwycięstwem 3:1.

W połowie września pojawiły się problemy osobiste z jednym z zawodników, Awiramem Baruchjanem. Początkowo został on przesunięty do drużyny ME, a ostatecznie powrócił do Izraela. Mniej więcej w tym samym czasie powrócił do klubu „zaginiony” na pięć miesięcy, albański napastnik Edgar Çani.

10 grudnia rozegrano ostatni mecz 2012 roku, w którym Polonia pokonała Pogoń Szczecin 2:0. Po 15 kolejkach rozgrywek Ekstraklasy drużyna zajmowała trzecie miejsce, ze stratą zaledwie pięciu punktów do lidera. Tak wysoka pozycja została oceniona przez niezależnych dziennikarzy sportowy, jako duże osiągnięcie zarówno trenera, jak i drużyny, zważywszy na perturbacje przed rozpoczęciem sezonu.

W podsumowaniu jesiennych występów piłkarzy Polonii, należy zwrócić uwagę na najwyższą wygraną na wyjeździe wśród wszystkich meczów jesiennych, co stało się faktem 27 października 2012 (0:5 w meczu GKS Bełchatów – Polonia Warszawa), a także na niechlubny wynik związany z niewykorzystaniem czterech kolejnych rzutów karnych w czterech kolejnych meczach drużyny.

Wiosna 2013

Przygotowania 
Pierwszy trening w roku 2013 odbył się 7 stycznia w Warszawie. Następnie od 14 stycznia drużyna udała się na obóz treningowy w Cetniewie. Pierwszy sparing z drużyną Dolcanu Ząbki rozegrano 12 stycznia 2013, zakończony wygraną 2:1.

Testy piłkarzy

Rozegrane sparingi w czasie zimowych przygotowań

Przebieg rozgrywek wiosennych 

Do rundy wiosennej Polonia przystąpiła w osłabieniu po sprzedaży wielu podstawowych zawodników.
Podczas pierwszego meczu z Lechią Gdańsk piłkarze Czarnych Koszul zagrali w trykotach nawiązujących wyglądem do historycznego stroju zawodników Polonii z 1913 roku.

15 maja 2013 PZPN na wniosek kapitana drużyny Łukasza Piątka rozwiązał jego kontrakt z winy klubu.

28 maja 2013 Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała Polonii licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2013/2014 z powodu zaległości finansowych.
Mimo braku licencji piłkarze walczyli o jak najwyższe miejsce w lidze, ostatecznie zajmując 6 pozycję. Po zakończeniu sezonu większość zawodników rozwiązała umowy z powodu nie otrzymania zaległych pensji. 17 czerwca 2013 prezes Ireneusz Król złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o upadłość likwidacyjną spółki KSP Polonia Warszawa.

Transfery

Do Polonii

Z Polonii

Składy

Na jesień 2012 

Uwagi:
 zawodnicy, przy których cenie podano Groclin są byłymi zawodnikami tego zespołu, którzy zasilili Polonię w efekcie zakupu Groclinu przez Józefa Wojciechowskiego
 uwzględniono mecze i gole ligowe wyłącznie w polskiej Ekstraklasie do zakończenia sezonu 2011/12

Na wiosnę 2013

Rozegrane mecze

Mecz po meczu

Strzelcy

Kartki

Sztab szkoleniowy i władze klubu

Sztab szkoleniowy

Władze klubu 

Źródło: Duma Stolicy

Rozgrywki

Liga

Miejsca Polonii po danej kolejce

Puchar Polski

Rozegrane sparingi w trakcie sezonu

Reprezentacje narodowe 

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2012

Statystyki trenerskie

Młoda Ekstraklasa 
Polonia Warszawa posiada także drużynę młodzieżową występującą w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy. Zgodnie z regulaminem, kadry zawodnicze poszczególnych zespołów Młodej Ekstraklasy mogą składać się tylko z takich piłkarzy, którzy rocznikowo nie przekroczyli 21 roku życia (dla sezonu 2011/2012 górną barierą jest 1 stycznia 1990, jako data urodzenia) i młodszych, ale powyżej 16 roku życia. Regulamin dopuszcza jednak zgłoszenie przez każdą ekipę trzech zawodników do danego meczu powyżej tej granicy wiekowej, także tych którzy są w kadrze seniorów klubu. Często też, wyróżniający się zawodnicy drużyny młodzieżowej dopuszczani są do treningów z drużyną seniorów.

Sztab szkoleniowy drużyny ME

Kadra Młodej Ekstraklasy 

Źródło: Kadra młodej Polonii na runde jesienna

Rozegrane mecze w ramach Młodej Ekstraklasy 
Uwaga: W meczach Młodej Ekstraklasy mogą uczestniczyć także zawodnicy z kadry seniorów w zależności od ich formy piłkarskiej i potrzeb taktycznych pierwszej drużyny oraz drużyny ME.

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012